Бундесліга 2021—2022 () — 59-й сезон першої німецької Бундесліги. Чемпіонат стартував 13 серпня 2021 року, а фінішував 14 травня 2022 року. Розклад матчів було оголошено 25 червня 2021 року. 

Чемпіоном у 32-й раз стала «Баварія».

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив чотири голи.
(H) – Вдома(A) – Гості

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 та 23 травня 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Бундесліга на soccerway 

2022
Німеччина
Німеччина
2021 у німецькому спорті
2022 у німецькому спорті